Bonney – centro abitato degli Stati Uniti d'America
 Barbara Bonney – soprano statunitense
 Gail Bonney – attrice statunitense
 Ray Bonney – hockeista su ghiaccio statunitense
 William Harrison Bonney – criminale statunitense

Pagine correlate 

 Boney (disambigua)
 Bonny